The Violent Sleep of Reason — восьмой студийный альбом шведской метал группы Meshuggah, выпущенный 7 октября 2016 года лейблом Nuclear Blast.

Список композиций

Участники записи 
 Йенс Кидман − вокал
 Фредрик Тордендаль − гитара
 Мартен Хагстрем − гитара
 Дик Ловгрен − бас-гитара
 Томас Хааке − ударные

Чарты

Примечания 

Альбомы Meshuggah
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы авангардного метала